Thou (Cher), municipi francès al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira)
 Thou (Loiret), municipi francès al departament del Loiret (regió de Centre – Vall del Loira)
 Le Thou, municipi francès al departament del Charente Marítim (regió de la Nova Aquitània)